Сінтай — міська округа (округ) в провінції Хебей КНР.
 Сінтай (синто)